Partido Liberal Progresista (Chili)
 Partido Liberal Progresista (Bahama's)
 Partido Liberal Progresista (Costa Rica)
 Partido Liberal Progresista (Guatemala)